Two Bridges steht für:

 Two Bridges (Manhattan), Viertel in Manhattan, New York, Vereinigte Staaten
 Two Bridges (Devon), Flecken im Dartmoor, Devon, England